VVV – rivista statunitense del passato
 VVV-Venlo – società calcistica olandese